Гольдін
 Гольдін Олександр Владиленович — американський шахіст, гросмейстер.
 Гольдін Павло Євгенович — український зоолог, палеонтолог, еколог і поет.
 Гольдін Сергій В'ячеславович — український поет.
Російські прізвища